Централна долина може да се отнася за:
 Централна калифорнийска долина
 Централна чилийска долина